Coração — órgão dos animais
 Coração humano
 Coração (telenovela) — produção brasileira (1964)
 Coração (constelação chinesa)
 Coração (símbolo)

Geografia 
 Coração (região histórica)
 Coração (Irã) — antiga província iraniana que foi dividida em:
 Coração do Sul
 Coração do Norte
 Coração Razavi

Desambiguação